Malia (prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië.
 Malia (Griekenland), een plaats op Kreta (Griekenland)
 Malia (geslacht), een geslacht van zangvogels uit de familie van de Locustellidae
 Malia (vogel), een vogelsoort (Malia grata)